Het seizoen 2003/04 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 29 augustus 2003 en eindigde op 9 juni 2004. 

KRC Waregem won in Vierde Klasse A, Verbroedering Denderhoutem won in Vierde Klasse B, K. Sporting Kermt-Hasselt won in Vierde Klasse C en RFC Union La Calamine won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Gent-Zeehaven (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Verviétois (rechtstreeks uit 3B)
 Verbroedering Denderhoutem (eindronde)

Noot: KRC Zuid-West Vlaanderen en Racing White Daring Molenbeek eindigden officieel elk laatste in Derde Klasse, maar gingen reeds in vereffening en namen niet deel aan de competitie. Hierdoor waren er maar twee rechtstreekse dalers uit Derde Klasse.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Heist
 KFC Olympia Wilrijk

Brabant
 White Star Woluwe FC
 R. Léopold Uccle Forestoise
 K. Vilvoorde FC

Limburg
 FC Hedera Millen
 Spouwen-Mopertingen (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 KSV Temse
 Eendracht Opstal

West-Vlaanderen
 SC Wielsbeke
 VCK Zwevegem Sport
 SK Eernegem (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 RSC Templeuvois
 RAS Lessines-Olignies

Noot: Doordat RFC Athois zijn activiteiten stopgezet had, was er met RAS Lessines-Olignies een bijkomende promovendus uit Henegouwen.

Luik
 RFC Huy

Luxemburg
 RUS Bercheux

Namen
 R. Jeunesse Aischoise

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Waregem (kampioen 4A)
 Verbroedering Denderhoutem (kampioen 4B)
 K. Sporting Kermt-Hasselt (kampioen 4C)
 RFC Union La Calamine (kampioen 4D)
 KFC Evergem-Center (eindronde)
 White Star Woluwe FC (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 VCK Zwevegem Sport (rechtstreeks uit 4A)
 RSC Templeuvois (rechtstreeks uit 4A)
 WIK Eine (rechtstreeks uit 4A)
 R. Léopold Uccle Forestoise (rechtstreeks uit 4B)
 KSV Temse (rechtstreeks uit 4B)
 KVK Waaslandia Burcht (rechtstreeks uit 4B)
 K. Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks uit 4C)
 K. Wuustwezel FC (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Lille (rechtstreeks uit 4C)
 RAS Lessines-Olignies (rechtstreeks uit 4D)
 RJS Heppignies-Lambusart-Fleurus (rechtstreeks uit 4D)
 R. Jeunesse Aischoise (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Izegem (eindronde)
 RCS Nivellois (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: KRC Waregem, 24 punten
 Tweede periode: KRC Waregem, 30 punten
 Derde periode: KFC Evergem-Center, 21 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: Verbroedering Denderhoutem, 25 punten
 Tweede periode: Verbroedering Denderhoutem, 24 punten
 Derde periode: Verbroedering Denderhoutem, 23 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Sporting Kermt-Hasselt, 26 punten
 Tweede periode: FC Hedera Millen, 22 punten
 Derde periode: KESK Leopoldsburg, 25 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: RFC Union La Calamine, 28 punten
 Tweede periode: RFC Union La Calamine, 23 punten
 Derde periode: RRFC Montegnée, 20 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde TK Meldert en RFC Liège gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde in geval van een bijkomende plaats naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4